Синклер () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Синклер, Алистер (род. 1959) — шотландский кёрлингист.
 Синклер, Владимир Александрович (1879—1946) — генерал русской и украинской армий.
 
 Синклер, Дейв (род. 1947) — британский музыкант, клавишник.
 Синклер, Джером (род. 1996) — английский футболист, центральный нападающий «Ливерпуля».
 Синклер, Джейми (род. 1992) — канадская, затем американская кёрлингистка.
 Синклер, Джим (род. 1940) — американский активист движения за права аутистов.
 Синклер, Джон (род. 1941) — американский поэт, писатель, политический деятель.
 Синклер, Джон (род. 1952) — клавишник британской рок-группы Uriah Heep (1982—1985).
  (1897—1977) — глава Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (СИС / MИ-6) с 1953 по 1956 год.
 Синклер, Джонатан (род. 1970) — британский дипломат.
 Синклер, Клайв (1940—2021) — британский предприниматель и бывший владелец компании, которая выпустила микрокомпьютер ZX Spectrum.
 Синклер, Колин (1890—1970) — австралийский боксёр.
 Синклер, Кристин (род. 1983) — канадская футболистка, чемпионка Олимпийских и Панамериканских игр.
 Синклер, Малькольм (1691—1739) — шведский граф, майор.
 Синклер, Марк (более известен как Вин Дизель; род. 1967) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Синклер, Мэдж (1938—1995) — американская актриса.
 Синклер, Ричард (род. 1948) — басист, гитарист и вокалист, игравший во многих группах кентерберийской сцены.
 Синклер, Рой — шотландский кёрлингист, в 2000—2006 президент Всемирной федерации кёрлинга.
 Синклер, Сантьяго (род. 1927) — чилийский военачальник, член правительственной хунты генерала Пиночета.
 Синклер, Скотт (род. 1989) — английский футболист.
 Синклер, Тревор (род. 1973) — английский футболист.
 
 Синклер, Фрэнк (род. 1971) — ямайский футболист.
 Синклер, Эдди (1937—2005) — шотландский профессиональный снукерист.
 Синклер, Эптон Билл (1878—1968) — американский писатель, журналист.

Двойная фамилия 
 Александер-Синклер, Эдвин (1865—1945) — британский адмирал.

Псевдонимы 
 Боб Синклер (точнее, Синкла́р, настоящее имя Кристоф Ле Фриан; род. 1969) — французский продюсер, диджей, создатель и владелец лейбла Yellow Production.
 Мэри Синклер (настоящее имя Элла Долорес Кук; 1922—2000) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Синклер, Мэй (настоящее имя Мэри Амелия Сент-Клер; 1863—1946) — английская писательница.

Топоним 
 Синклер — озеро в штате Джорджия, США.
 Синклер — населённый пункт в штате Айова, США.
 Синклер — город в округе Карбон, штат Вайоминг, США.
 Синклер — тауншип в округе Клируотер, штат Миннесота, США.
 Синклер-Милс — населённый пункт в провинции Британская Колумбия, Канаде.

Другое 
 Клан Синклер — клан в горной части Шотландии.
 Лорд Синклер — наследственный титул в системе пэрства Шотландии.

См. также 
 «Песнь о Синклере» — песня, написанная в 1739 году на смерть майора Малькольма Синклера.
 Сенклер